Kurt Rey (1923–?) svájci válogatott labdarúgó
 Kurt Rey (1937) svájci sportlövő, olimpikon